Waga steht für:

 Waga, linker Nebenfluss der Nördlichen Dwina im Norden des europäischen Teils Russlands
 Bootstyp der Lapita-Kultur, siehe Lapita#Waga

Waga ist der Familienname folgender Personen:

 Joshua Waga (* 2006), deutscher Synchronsprecher